Савуска́н — фамилия.

Известные носители 
 Савускан, Ирина Александровна (1905—1984) — советская театральная актриса.
 Савускан, Юфуда Исаакович (1832—1900) — караимский религиозный деятель.